Sprit (von Spiritus) steht umgangssprachlich für: 

 Trink-Alkohol (Primasprit), siehe Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
 „schlechter“ Alkohol („spritig“), Fusel
 Kraftstoff, namentlich Motorenbenzin

Siehe auch: